Sundelius är ett efternamn som burits av bland andra:

 Bengt Sundelius (född 1950), svensk statsvetare
 Eric Sundelius (1898–1966), svensk författare
 Gustaf Sundelius (1868–1946), svenskamerikansk sjukgymnast och journalist
 Marie Sundelius (1882–1958), svenskamerikansk operasångerska (sopran)
 Niclas Sundelius (1821–1886), svensk tecknare och lasarettssyssloman
 Ove Sundelius (1921–2015), svensk ämbetsman
 Roger Sundelius (1882–1960), svensk ämbetsman
 Salomon Sundelius (1850–1922), svensk militär